Mission kan syfta på:

 Mission – spridning av en religions av budskap
 Missionshus – byggnader för folkväckelsen
 Missionsförsamling – församlingar ursprungligen i Svenska Missionskyrkan senare även inom EFS och ELM-BV 
 Mission (diplomati) – en suverän stats representation hos en annan suverän stat
 Mission (låt) – en låt från 1987 av det kanadensiska progressiv rock bandet Rush

Geografi
Mission, Kansas
Mission, Oregon
Mission, South Dakota
Mission, Texas

Se även
 Missionär (olika betydelser)